Howard County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Howard County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 90000902
 Howard County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000246
 Howard County Courthouse (Nebraska), ID-Nr. 89002233